Лучшие синглы США 1961 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1961 год.

Список 1961 года

Примечания

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1961 году (Billboard)
 Список альбомов №1 в США в 1961 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 1959-1967 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1961 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)